Ива́н Плеха́нов:
 Плеханов, Иван Гаврилович (1879—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Плеханов, Иван Ефимович (1917—2005) — военный лётчик, полковник, Герой Советского Союза.
 Плеханов, Иван Петрович (1939—2009) — советский и российский учёный, профессор.